NB, Nb, nB eller nb er en forkortelse, som kan have flere betydninger:

 Nota bene – et latinsk udtryk, som kan oversættes til "Vel at mærke!" eller "Noget at bemærke".
 Niobium – symbolet for det kemiske element.
 Norges Bank – centralbanken i Norge.
 ISO 639-1 forkortelsen for Bokmål.
 New Brunswick – en canadisk provins.
 New Baltimore – en blandt flere byer med dette navn.
 New Britain – et blandt flere områder med dette navn.
 Nigerian Breweries – et selskab i Nigeria, som fremstiller alkoholiske og ikke-alkoholiske drikkevarer, herunder.
 North Britain – en historisk betegnelse for Skotland.'
 N.B. (album) – Natasha Bedingfields andet album.
 NetBeans – et integreret udviklingsmiljø fra Sun Microsystems.
 New Balance – en virksomhed som fremstiller sko.

 Nakskov Boldklub – en dansk fodboldklub under Lolland-Falsters Boldspil-Union (LFBU).
 Nørresundby Boldklub – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union (JBU).